Andre Gassner ist der Name folgender Personen:

* Andre Gassner (Industrieller) (1847–1925), österreichischer Textilunternehmer
 Andre Gassner (Politiker) (1883–1959), österreichischer Textilunternehmer, Manager und Politiker, Vorarlberger Landtagsabgeordneter